Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco
 titolo originale del film Colpo grosso (film)